Glypta longula (Godoy & Gauld), een gewone sluipwesp
 Glypta longula (Kuslitzky), een gewone sluipwesp